La plaça del Rei de Barcelona (Barcelonès)
 La plaça del Rei de Calella (Maresme)
 La plaça del Rei d'Igualada (Anoia)
 La plaça del Rei de Tarragona (Tarragonès)